Óláfs saga helga puede referirse a diferentes obras relacionadas con las sagas reales 

Saga antigua de San Olaf, escrita hacia 1190, perdida casi en su totalidad.
Saga legendaria de San Olaf, escrita hacia 1210.
Óláfs saga helga de Styrmir Kárason, escrita hacia 1220, perdida casi en su totalidad.
Saga separada de San Olaf, de Snorri Sturluson, escrita hacia 1225.
Óláfs saga helga en Heimskringla, de Snorri Sturluson, escrita hacia 1230.
 Óláfs saga helga en Flateyjarbók, una versión extendida de la Saga separada de San Olaf.
 Óláfs saga helga en Saga Fagrskinna, una versión perdida.